Příjmení Frind nosí více osobností:

 Anni Frind – operní a operetní pěvkyně (1900–1987)
 Antonín Ludvík Frind – litoměřický sídelní biskup (1879–1881)
 August Frind – malíř, ilustrátor, grafik, básník (1852–1924)
 Václav Frind – arciděkan v Horní Polici (1908–1932)
 Václav Antonín Frind – pražský světící biskup (1901–1917)

Podobné jméno 
 Jakub Frint – biskup Diecéze Sankt Pölten (1827–1834)